Eye of the Beholder (engl. für: Auge des Betrachters) steht für:

Computerspiele
 Eye of the Beholder (Computerspiel, 1991), Computer-Rollenspiel von Westwood Associates basierend auf Dungeons & Dragons
 Eye of the Beholder 2: Legende von Darkmoon, erste Fortsetzung des Computer-Rollenspiels, von Westwood Associates
 Eye of the Beholder 3: Assault on Myth Drannor, zweite Fortsetzung des Computer-Rollenspiels, von Strategic Simulations
 Eye of the Beholder (Computerspiel, 2002), Remake des Computer-Rollenspiels für Game Boy Advance

Film und Fernsehen
 englischer Originaltitel des Films Das Auge (1999) von Stephan Elliott

Literatur
 Eye of the Beholder, ein Roman von Jayne Ann Krentz
 The Eye of the Beholder, ein Roman von Marc Behm und Vorlage für den Film Das Auge von Stephan Elliott (s. o.)
 The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims: A Textual Analysis, eine wissenschaftliche Publikation von Uri Rubin

Musik
 Eye of the Beholder (Album), eine Einspielung (1988) der Chick Corea Elektric Band
 Eye of the Beholder (Lied), ein Lied der Metalband Metallica